Парфенково — название населённых пунктов в России:

 Парфенково — деревня в Сергиево-Посадском районе Московской области.
 Парфенково — деревня в Тутаевском районе Ярославской области.